Златари је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 592 становника.

Демографија 
У насељу Златари живи 508 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,3 година (42,1 код мушкараца и 44,4 код жена). У насељу има 180 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,54.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији